El término polígrafo puede referirse:

 al polígrafo, una persona que escribe acerca de temáticas diversas. También quien lo hace de modos secretos, cifrados o extraordinarios;
 al polígrafo, mimeógrafo o ciclostil, una antigua máquina automática para imprimir copias;
 a cualquier tipo de instrumento de medición que registra simultáneamente varios valores físicos (como los conocidos testers) e imprime además en papel o graba por medios electrónicos la evolución de los mismos;
 a la comúnmente llamada máquina de la verdad o detector de mentiras, un tipo particular de polígrafo utilizado para el registro de reacciones fisiológicas que pretende distinguir entre la verdad y la mentira sin validación científica alguna.